Иван Тодоров Дорев е български учител и книжовник, член на Македонския научен институт.

Биография 

Дорев е роден в леринското село Пътеле, Южна Македония (днес Агиос Пантелеймонас, Гърция) в 1866 година. Първи братовчед е на дипломата Панчо Дорев и на дееца на ВМОРО Аце Дорев. В 1895 година завършва Историко-филологическия факултет на Софийския университет. Специализира една година гръцка филология в Атина, Гърция (1896), а след това философия в университета в Тюбинген, Германия (1897).

Иван Дорев става член на ВМОРО и поддържа тесни връзки с Гоце Делчев, Даме Груев, Гьорче Петров, Борис Сарафов и други.

В продължение на 31 години Дорев учителства в различни градове в българските земи – Битоля, Куманово, Скопие, Цариград и София. В 1908 - 1909 година е учител в Солунската българска девическа гимназия. От 1909 до 1914 година работи в Архива на Възраждането, а след Първата световна война в българското просветно министерство.

Дорев издава различни сборници със стихове и разкази, училищни христоматии и граматики, както и прави преводи на различни автори от гръцки език. Межу 1930 и 1931 година редактира детската илюстрована библиотека „Щастливи години“. Член е на Българо-гръцкото дружество, а от 1937 година и на Македонския научен институт. В 1933 година е избран в Националния комитет на македонските братства.

В Централен държавен архив се пазят негови спомени и документи – ф. 1122к, 1 опис, 55 а.е.

Трудове 

 „Живота на хората“ (1925), в съавторство с Д. Койчев
 „Родина и природа“ (1925), в съавторство с Д. Койчев
 „Родна реч. Ч.II. Практическа граматика за IV отделение“ (1925)
 „Джобен правописен речник“ (1931)

Родословие

Бележки 

Български писатели от Македония
Български учени от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български преводачи
Членове на Македонския научен институт
Родени в Пътеле
Български автори на учебници
Български учители
Възпитаници на Софийския университет
Български общественици от Македония
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Възпитаници на Атинския университет
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Тюбингенския университет
Починали в Битоля
Хора с архиви в Централния държавен архив
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на Македонските братства